Miejscowości w USA:
 Taylorsville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Taylorsville – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Polk
 Taylorsville – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Taylorsville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Spencer
 Taylorsville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Smith
 Taylorsville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander
 Taylorsville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
Gminy w USA:
 Taylorsville (ang. Taylorsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander